Новомышастовское сельское поселение — муниципальное образование в Красноармейском районе Краснодарского края России. 

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Новомышастовский сельский округ.

Административный центр — станица Новомышастовская.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 2 населённых пункта:

Примечания 

Сельские поселения Красноармейского района Краснодарского края